Meunasah Mancang (Meurah Dua), een plaats in Indonesië
Meunasah Mancang (Lhoksukon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing